Kialagvik steht für:

 Kialagvik Creek, einen Fluss in Alaska
 Mount Kialagvik, einen Berg in Alaska